CEST steht für:
 Central European Summer Time, englisch für „Mitteleuropäische Sommerzeit“, siehe Sommerzeit #Mitteleuropäische Sommerzeit
 Centre for Electrochemical Surface Technology, universitätsnahes Forschungsunternehmen in Österreich, siehe Kompetenzzentrum für elektrochemische Oberflächentechnologie

Abkürzung